Pierre Rezeau
La Mort du petit cheval#La famille Rezeau